

Televisione 
 Come quando fuori piove – programma televisivo del 1971 condotto da Raffaele Pisu
 Come quando fuori piove – programma televisivo del 1984 con Enzo Decaro
 Come quando fuori piove – film TV del 1998 con Vanessa Gravina
 Come quando fuori piove – miniserie televisiva del 2000 di Mario Monicelli
 Come quando fuori piove – serie televisiva del 2018 con Virginia Raffaele

Altro 

 Come quando fuori piove – frase mnemonica composta per segnare la gerarchia dei semi in alcuni giochi di carte, come il poker, e cioè: cuori, quadri, fiori, picche